Titelträger der Multimate Liga 2007/08 im Badminton und damit niederländischer Mannschaftsmeister wurde der Klub BC Amersfoort.

Vorrunde

Play-offs

Halbfinale 
BC Amersfoort gewinnt gegen Van Zundert/Velo
BC Duinwijck gewinnt gegen BV Van Zijderveld

Finale 
BC Amersfoort gewinnt gegen BC Duinwijck

Weblinks 
https://nl.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=8E7C9046-4873-4796-B97F-8C1D962B0818&draw=31

Eredivisie 2007/08 (Badminton)
Badminton 2007
Badminton 2008